L'édition 2021 du tournoi de tennis de Charleston III se déroule du 26 juillet au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Varvara Lepchenko remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Jamie Loeb, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Liang En-shuo et Rebecca Marino.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
L'Américaine Varvara Lepchenko remporte son premier titre en simple en WTA 125 en battant en finale sa compatriote Jamie Loeb.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Charleston
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2021
Charleston
Sport aux États-Unis en août 2021
Tennis en août 2021